Roye kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Roye-sur-Matz, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Roye, Haute-Saône, 
 Roye, Somme,